Partit del Poble d'Aruba (del seu nom en neerlandès Arubaanse Volkspartij), partit polític d'Aruba
 Partit de la Mare Pàtria (del seu nom en àzeri Ana Vətən Partiyası), partit polític de l'Azerbaidjan
 Associació de Voleibol Professional, lliga de voleibol de platja dels Estats Units
 Alien versus Predator, pel·lícula de 2004 produïda per 20th Century Fox
 Avon Products, empresa de cosmètica, perfumeria i joguines dels Estats Units
 Arginina vasopressina, hormona que respon als canvis d'osmolaritat sèrica o de volum sanguini
 Enzim antiviral (del seu nom en anglès Antiviral Protein), proteïna sintetitzada per les cèl·lules animals contra una infecció vírica
 Anys de vida perduts, càlcul estadístic dels anys perduts en cas de mort prematura
 Accident de trànsit (del seu nom en francès Accident sur la Voie Publique), accident produït per incompliment de la seguretat viària
 Parell atribut-valor (del seu nom en anglès Attribute–Value Pair), mètode de representació de dades en sistemes informàtics